Hedberg är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 3176 personer med namnet Hedberg bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hedberg

A
 Allan Hedberg (1905–1993), gitarrist och orkesterledare
 Anders Hedberg (född 1951), ishockeyspelare
 Anders Hedberg (kooperatör) (1895–1985), kooperatör och författare
 Anders G. Hedberg (1900–1973), arkitekt
 Anders Petter Hedberg (1820–1882), grosshandlare och träpatron
 Arvid Hedberg (1872–1949), bokhandlare

B
 Bengt Hedberg (1868–1953), målare
 Björn Hedberg (1919–2010), militär
 Bo Hedberg (1944–2012), professor i företagsekonomi
 Bosse Hedberg (född 1952), diplomat

C
 Conrad Hedberg (1898–1964), konstnär och tecknare

D
 David Hedberg (född 1983), ishockeyspelare 
 Doris Hedberg (född 1936), gymnast

E
 Ecke Hedberg (1868–1959), målare och illustratör
 Edwin Hedberg (född 1994), ishockeyspelare
 Evert Hedberg (1922–2008), politiker, socialdemokrat

F
 Filip Hedberg (född 1997), ishockeyspelare
 Frans Hedberg (1828–1908), författare och teaterman
 Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893), finländsk präst och psalmförfattare

G
 Gertrud Hedberg (född 1942), politiker, folkpartist
 Gunnar Hedberg (1924–1985), skådespelare
 Gunnar Hedberg (politiker) (född 1948), politiker, moderat
 Gustaf Hedberg, flera personer
 Gustaf Hedberg (bokbindare) (1859–1920)
 Gustaf Hedberg (skådespelare) (1911–1957), skådespelare och sångare
 Gustav Hedberg (1909–1985), läkare
 Gösta Hedberg (född 1945), konstnär och yrkesmålare

H
 Hans Hedberg (skulptör) (1917–2007), keramiker och skulptör
 Helge Hedberg (aktiv 1924), friidrottare, stående längdhopp
 Håkan Hedberg (1929–2004), journalist och författare

I
 Inga Hedberg (född 1927), botaniker
 Ingemar Hedberg (1920–2019), kanotist

J
 Joakim Hedberg (född 1984), bandyspelare
 Johan Hedberg (född 1973), ishockeymålvakt
 Johan Hedberg (musiker) 
 Johan August Hedberg (1828–1906), grosshandlare och träpatron
 Johan Erik Hedberg (1767–1823), finländsk konstnär
 Johan Gustaf Hedberg (1840–1928), bokhandlare och förläggare
 Johanna Hedberg (född 1989), skådespelare och sångerska
 John Hedberg, flera personer
 John Hedberg (författare) (1930–2019)
 John Hedberg (konstnär) (1895–1957), bildkonstnär
 John Hedberg (predikant) (1854–1916), baptistpredikant och filantrop

K
 Kalle Hedberg (1894–1959), målare
 Karl Hedberg (1866–1946), författare och regissör
 Kristina Hedberg (född 1970), journalist och programledare

L
 Lars Hedberg (född 1950), musiker och sångare
 Lars Peder Hedberg (1949–2021), journalist och affärsman
 Leif Hedberg (1930–2007), skådespelare
 Lena Hedberg (född 1949), textilkonstnär
 Lennart Hedberg (född 1932), kommendör i Frälsningsarmén
 Lydia Hedberg (1878–1964), vissångerska

M
 Magnus Hedberg (född 1972), konsult och programledare
 Martin Hedberg (född 1967), meteorolog och väderpresentatör
 Mitch Hedberg (1968–2005), amerikansk ståuppkomiker

N
 Nils Hedberg, flera personer
 Nils Hedberg (företagsledare) (1871–1937)
 Nils Hedberg (språklärare) (1903–1965)

O
 Olle Hedberg (1899–1974), författare
 Olle Hedberg (musiker) (1918–1987), jazzmusiker, trumpetare
 Olov Hedberg (1923–2007), botaniker, professor

P
 Pär Hedberg (född 1981), travtränare och travkusk

R
 Ragnar Hedberg (1878–1951), köpman och generalkonsul
 Reinhold Hedberg (1862–1922), finländsk präst
 Ruth Hedberg (1900–1959), författare, litteraturvetare och kritiker

S
 Stina Hedberg (1887–1981), skådespelare
 Susanne Hedberg (född 1972), fotbollsspelare
 Sven Hedberg (1913–1971), musiker, trombonist

T
 Thomas Hedberg (född 1961), företagsledare i mediabranschen
 Tom Hedberg  (född 1999), ishockeyspelare
 Tor Hedberg (1862–1931), författare och dramatiker
 Torbjörn Hedberg (född 1939), matematiker, professor
 Torsten Hedberg  (1906–1978), filolog

W
 Walborg Hedberg (1859–1931), översättare

Å
 Åke Hedberg (1929–1971), tyngdlyftare

Några personer ordnade efter verksamhetsområden

Författare
Frans Hedberg (1828–1908), svensk författare. 
John Hedberg (1930–2019), svensk författare.
Olle Hedberg (1899–1974), svensk författare och medlem av Svenska Akademien .
Ruth Hedberg (1900–1959), svensk författare, litteraturvetare och kritiker. 
Tor Hedberg (1862–1931), svensk författare och dramatiker, ledamot av Svenska Akademien, chef för Kungliga Dramatiska Teatern och gift med skådespelaren Stina Holm.

Idrottare
Anders Hedberg (född 1951), svensk tidigare ishockeyspelare som var framgångsrik i  WHA och NHL på 1970-talet och 1980-talet.
David Hedberg (född 1983), svensk ishockeyspelare från Södertälje.
Ida Hedberg (född  1997), svensk luftgevärsskytt (Hällefors skf).
Joakim Hedberg (född 1984), svensk bandyspelare i Bollnäs GIF. 
Johan Hedberg (född 1973), svensk ishockeyspelare (målvakt).

Konstnärer
Conrad Hedberg (1898–1964), svensk konstnär.
Ecke Hedberg (1868–1959), svensk konstnär.
Hans Hedberg (skulptör) (1917–2007), svensk keramiker och skulptör.
John Hedberg (konstnär) (1895–1957), svensk konstnär.

Musiker/Skådespelare/Artister
Allan Hedberg (1905–1993), svensk gitarr- och orkesterledare.
Gunnar Hedberg (1924–1985), svensk skådespelare.
Gustaf Hedberg (1911–1957), svensk skådespelare.
Leif Hedberg (1930–2007), svensk skådespelare. 
Mitch Hedberg (1968–2005), amerikansk ståuppkomiker.
Stina Hedberg (1887–1981), svensk skådespelare, gift med författaren Tor Hedberg.
Sven Hedberg (1913–1971), svensk musiker (trombon).
Zarah Leander (1907–1981), född Hedberg, svensk sångerska och skådespelare.

Övriga
Björn Hedberg (1919–2010), svensk militär (överste).
Anders Petter Hedberg (1820–1882), svensk grosshandlare, träpatron och kommunalpolitiker.
Fredrik Gabriel Hedberg (1811–1893), präst och psalmförfattare i Finland.
Gustaf Hedberg (bokbindare) (1859–1920).
Hans Hedberg (humanist), svensk konst- och filmvetare.
Johan August Hedberg (1828–1906), svensk grosshandlare, träpatron och kommunalpolitiker.
Lennart Hedberg (född 1932), kommendör i Frälsningsarmén.
Martin Hedberg (född 1967), svensk meteorolog.
Thomas Hedberg (född 1961), VD för Titan Television.
Torbjörn Hedberg (född 1939), svensk matematiker och professor.
Walborg Hedberg (1859–1931), svensk översättare av både fransk, tysk och rysk litteratur.

Fiktiva personer
 Kjell Göran Hedberg, fiktiv mördare av statsministern i romaner av Leif GW Persson.

Noter

Svenska efternamn